De Rally van Argentinië 2018, formeel 38º YPF Rally Argentina, was de 38e editie van de Rally van Argentinië en de vijfde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2018. Het was de 576e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Villa Carlos Paz.

Verslag 
Ott Tänak greep  op dominante wijze naar zijn eerste overwinning in dienst bij Toyota. Een halve spin van de Est op de eerste proef van de vrijdagochtend zag hem snel op achterstand raken, maar een ongenaakbaar tempo in het restant van de eerste etappe zag hem dit ombuigen tot een voorsprong van ruim twintig seconden op naaste achtervolger Kris Meeke, met kort daarachter de Hyundai's van Thierry Neuville en Daniel Sordo respectievelijk. Tänak bouwde zijn marge verder uit tijdens de tweede etappe met opnieuw een reeks aan snelste tijden. Een ongelukkige lekke band voor Meeke tijdens de slotproef van de zaterdag zag hem terugvallen tot buiten de top vijf. Neuville was hem op dat moment al nipt voorbijgegaan en zou met een sterk optreden in de slotetappe zijn tweede plaats veilig stellen achter Tänak, terwijl Sordo het podium completeerde op plaats drie en Sébastien Ogier eindigend als vierde achter zich hield, de leider in het kampioenschap die opnieuw in Argentinië een kans op een zege naliet en daarmee in het kampioenschap ook wat inleverde op zijn naaste concurrenten.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage 
 Extra punten werden verdeeld voor de vijf beste tijden over de 16,43 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Arg
Rally van Argentinië
Córdoba (Argentinië)